Струя́ — остановочный пункт Казанского направления Горьковской железной дороги. Первый на Горьковской железной дороге и последний в Московской области при движении от Москвы. Это единственный остановочный пункт Горьковской железной дороги, находящийся в Московской области.

Остановочный пункт расположен в посёлке Струя городского округа Шатура Московской области. В эту деревню  можно попасть только по железной дороге, для легковых автомобилей она недоступна. Деревня не имеет своих органов самоуправления и с 2004 года входит в Пустошинский сельский округ.

Останавливаются поезда маршрута Черусти — Вековка и Вековка —Черусти.

Имеется две боковые платформы — высокая (на Москву) и низкая (от Москвы). Билетная касса отсутствует.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 
  (ещё с низкими платформами)
 «Самый восточный о.п. Московской области» (фоторепортаж, 2010 г.)

Остановочные пункты Муромского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Шатура